Diogoa är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Diogoa ingår i familjen Strombosiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Diogoa